Убля — річка в Росії, протікає поблизу Старого Осколу (Бєлгородська область) та впадає в річку Оскіл.
 Убля — річка у Словаччині та в Україні. Права притока Ужа (басейн Тиси).
 Убля — село в Словаччині в районі Снина Пряшівського краю.

Дивіться також 
 Вабля
 Теребля